Magnificat – cantico cristiano
Magnificat – cantata sacra di Johann Sebastian Bach
Magnificat – cantata sacra di Antonio Vivaldi
Magnificat – composizione sacra di Ralph Vaughan Williams
Magnificat – film di Pupi Avati
Magnificat – romanzo di Julian May
Magnificat – carattere tipografico

Altri progetti